Montanhas mais altas da Turquia

Notas

 M
Turquia
Montanhas